Redbia är ett släkte av svampar. Redbia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Redbia